Offensive signifie attaque en français.

 Offensive à outrance
 Culte de l'offensive

Le mot « offensive » peut également désigner :
 Offensive, un jeu vidéo sorti en 1996.
 Medal of Honor : Débarquement allié - L'Offensive, une extension du jeu vidéo Medal of Honor : Débarquement allié.